Соревнования по волейболу на XI Играх малых государств Европы проходили с 31 мая по 4 июня 2005 года в столице Андорры городе Андорра-ла-Велья с участием 5 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионский титул у мужчин выиграла сборная Кипра, у женщин — сборная Сан-Марино.

Команды-участницы

Мужчины 
 Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
По 5 команд-участниц соревнований у мужчин и у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 31 мая: Кипр — Исландия 3:1 (25:16, 25:16, 22:25, 25:22); Андорра — Люксембург 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:21).
 1 июня: Кипр — Сан-Марино 3:2 (22:25, 27:25, 21:25, 25:20, 15:9); Андорра — Исландия 3:1 (26:24, 22:25, 25:19, 25:17).
 2 июня: Люксембург — Исландия 3:1 (28:30, 25:22, 25:21, 25:16); Андорра — Сан-Марино 3:0 (25:16, 25:22, 25:23).
 3 июня: Кипр — Люксембург 3:0 (25:23, 25:14, 25:17); Сан-Марино — Исландия 3:0 (29:27, 26:24, 27:25).
 4 июня: Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:22, 25:18, 25:20); Кипр — Андорра 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).

Женщины 

 31 мая: Кипр — Люксембург 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:14); Сан-Марино — Исландия 3:1 (17:25, 25:18, 25:21, 25:18).
 1 июня: Кипр — Лихтенштейн 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 25:15); Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:18, 25:17, 25:16).
 2 июня: Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (24:26, 25:19, 30:28, 25:15); Люксембург — Исландия 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).
 3 июня: Сан-Марино — Кипр 3:0 (27:25, 25:17, 25:15); Исландия — Лихтенштейн 3:0 (25:10, 25:16, 25:19).
 4 июня: Кипр — Исландия 3:0 (25:21, 27:25, 25:22); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:10, 25:16, 25:19).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Андорра-2005

Волейбол на Играх малых государств Европы
2005 год в волейболе